eFront Learning est une plate-forme d'apprentissage en ligne (e-learning)
eFront Financial Solutions est un éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers de la finance.